Night Watch est un terme anglais qui peut être traduit par veilleur de nuit ou veille de nuit, ou encore ronde de nuit. Ce terme est le titre de plusieurs œuvres, livres et films tirés ou non de ces livres.

Livres 
 Night Watch, le titre de la version originale du livre Ronde de nuit ;
 Night Watch, le titre anglais du premier tome d'une série écrite en russe par Sergey Lukyanenko (paru en français sous le titre Les Sentinelles de la nuit) ; 
 The Night Watch, le titre original du livre paru en français sous le titre Ronde de nuit en 2006, de l'auteur britannique Sarah Waters ;
 The Night Watch (la Garde de nuit), le nom original de la faction qui garde le Mur du nord de l'univers de Westeros dans la série de romans Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire), de George R. R. Martin ;
 Nightwatch, un super-héros fictif qui est apparu dans diverses séries de bandes dessinées publiées par Marvel Comics.

Cinéma 
 Night Watch, un film américain de 1928 réalisé par Alexander Korda
 The Night Watch, le titre américain d'un film français sorti en 1960
 Night Watch, titre original de Terreur dans la nuit, un film américain de 1973
 Night Watch, le titre anglais d'un film russe sorti en 2004, tiré de l'œuvre de Sergey Lukyanenko

 Night Watch, court métrage britannique de Donald Taylor sorti en 1941
 Night Watch, court métrage canadien de David J. Redman sorti en 2015

Télévision 
 , un téléfilm américain de 1995, avec l’acteur Pierce Brosnan

Musique 

 The Night Watch, une chanson de King Crimson, parue en 1973 sur l'album Starless and Bible Black
 The Night Watch, un album live de King Crimson, enregistré en 1973 et paru en 1997
 Night Watch, une chanson composée par Stan Kenton
 Night Watch, une des chansons de l'album Back In Blood du groupe The 69 Eyes

Peinture 
 Night Watch, le nom anglais d'un tableau de Rembrandt connu en français sous le nom de La Ronde de nuit

Voir aussi 
 

Homonymie de titre